Liczyrzepa, Karkonosz – postać fantastyczna
 Karkonosz – grzbiet w czeskich Karkonoszach
 Karkonosz – czasopismo popularnonaukowe i krajoznawcze poświęcone Sudetom